Andahuaylas (stad), een stad in Peru
Andahuaylas (provincie), een provincie van Peru
Andahuaylas (district), een district van Peru